Troglosiro — род паукообразных из подотряда Cyphophthalmi отряда сенокосцев, единственный в семействе Troglosironidae. Включает около 10 видов.

Распространение 
Океания: остров Новая Каледония.

Описание 
Мелкие сенокосцы без глаз, похожие на клещей. Имеют длину тела от 1,7 до 2,5 мм. От коричневого до чёрного. Хелицеры гладкие. Коготки лапок на второй паре ног с рядом зубцов (коготки других пар ног гладкие), опистосомальная срединная борозда отсутствует, также обладают выступающими в сторону озофорами и пластинчатым аденостилем. 8-й и 9-й стерниты слиты вместе с 9-м тергитом в единый анальный склерит.

Классификация 
В род включают более 10 видов:
 Troglosiro aelleni Juberthie, 1979
 Troglosiro brevifossa Sharma & Giribet, 2009
 Troglosiro juberthiei Shear, 1993
 Troglosiro longifossa  Sharma & Giribet, 2005
 Troglosiro monteithi Sharma & Giribet, 2009
 Troglosiro ninqua Shear, 1993
 Troglosiro oscitatio Sharma & Giribet
 Troglosiro platnicki Shear, 1993
 Troglosiro raveni Shear, 1993
 Troglosiro sheari Sharma & Giribet, 2009
 Troglosiro tillierorum Shear, 1993
 Troglosiro urbanus Sharma & Giribet, 2009
 Troglosiro wilsoni Sharma & Giribet, 2009

Примечания

Литература 
 

Сенокосцы
Паукообразные Океании
Эндемики Новой Каледонии